Stichling steht für:

 eine Familie von Fischen, die Stichlinge
 Stichling (Werkzeug), eine Sägenart

Stichling ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Stichling, deutscher Jurist, Präsident des Oberlandesgerichts Jena
 Constantin Stichling (1766–1836), Präsident des Kammer-Kollegiums in Weimar
 Gottfried Theodor Stichling (1814–1891), ein sachsen-weimarischer Politiker
 Luise Stichling (1781–1860), die Tochter Johann Gottfried Herders
 Otto Stichling (1866–1912), deutscher Bildhauer
 Udo Stichling (* 1961), Präsident des Deutschen Dachverbandes für Geoinformation e.V. und Vermessungsingenieur
 Werner Stichling (1895–1979), deutscher Marineoffizier, zuletzt Konteradmiral der Kriegsmarine

Sonstiges:
 Mindener Stichlinge, ein Amateurkabarett

Siehe auch: